Виттори — итальянская фамилия. Известные носители:

 Виттори, Дарио (1921—2001) — аргентинский комедийный актёр.
 Виттори, Роберто (род. 1964) — итальянский астронавт и член Европейского космического агентства (ESA).